Upper kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Upper (ö),

USA 

 Upper (park), Minnesota, Yellow Medicine County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar